Конкрынка () — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Бектау. Код КАТО — 116841400.

География 
Село расположено в северной части района, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — посёлка Шортанды, в 4 километрах к югу от административного центра сельского округа — села Бектау.

Абсолютная высота — 415 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Бектау — на севере, село Каражар — на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 249 человек (из них русские — 41%, украинцы — 30%).

В 1999 году население села составляло 228 человек (109 мужчин и 119 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 193 человека (99 мужчин и 94 женщины).

Инфраструктура 
В селе функционируют: 

 медицинский пункт

Улицы 

 ул. Болашак
 ул. Кабанбай батыра
 ул. Каныша Сатбаева
 ул. Сарыозек

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Шортандинского района